Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Frew McMillan 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (Campioni)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)

 Wojciech Fibak /  Frew McMillan (finale)
 Vijay Amritraj /  Stan Smith (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1979